Ischnophanes är ett släkte av fjärilar. Ischnophanes ingår i familjen säckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckmalar
Ischnophanes